Daniel Alberto Viglietti Indart (1939-2017), est chanteur, compositeur et guitariste uruguayen.
 Hélène Maurel-Indart (1961-), est essayiste, critique littéraire et professeur de littérature française.
Patronyme hispanique